A competição de pista normal individual masculino do salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputada no Centro de Salto de Esqui Alpensia, em Pyeongchang, nos dias 8 e 10 de fevereiro.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados

Qualificação
A prova qualificatória ocorreu em 8 de fevereiro. 57 saltadores participaram do evento, dos quais dez já estavam pré-classificados para a primeira fase por serem os melhores do ranking mundial. Classificam-se à primeira rodada os 40 primeiros, além daquelas que já estavam pré-classificados.

Final
A final será disputada em 10 de fevereiro.

Individual em pista curta